Ecthelion est le nom de trois personnages de l'œuvre de l'écrivain britannique .
 Ecthelion de la Source est un Elfe Noldo de Gondolin.
 Ecthelion  est le dix-septième intendant souverain du Gondor.
 Ecthelion  est le vingt-cinquième intendant souverain du Gondor et le père de .

Homonymes en Terre du Milieu